Petróc (Szlovákia) – település Szlovákiában, 1920-ig Zemplén vármegyéhez tartozott.
 Petróc (Horvátország) – település Horvátországban, Eszék-Baranya megyében
 Petróc (Bogdánfalva) - település Horvátországban, Vukovár-Szerém megyében
 Petróc (Szerbia) – település Szerbiában
 Garancspetróc (röviden Petróc) – település Szlovákiában, 1920-ig Szepes vármegyéhez tartozott.